Спортисти из Киргистанa су први пут самостално учествовали на Зимским олимпијских игара 1994.. Пре тога спортисти из Киргистан су учествовали на олимпијадама у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991, Киргистан се заједно са још дванаест других од насталих 15 нових држава, такмичи на Зимским олимпијским играма 1992. у Албервилу, Француска, учествује као Здружени тим (EUN) под олимпијском заставом.

Касније у 1992. са једанаест бивших република које су се придружиле Киргистану учествују исто као Здружени тим (EUN) на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија.

Две године касније, Киргистан се такмичи по први пут као независна држава у Зимским олимпијским играма 1994., одржаним у Лилехамеру, Норвешка. После тога Киргистан учествује на свим Летњим и Зимским олимпијским играма.

Национални олимпијски комитет Киргистан (-{National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan}-)'' је основан 1991. а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2008.

Разлика у горње две табеле од 30 учесника (22 мушкараца и 8 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Кирдистана по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2014.

Разлика у горње две табеле за једног такмичара настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2010.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Руслан Исмаилов, 14 година и 316 дана Атина 2004. пливање
 Најстарији учесник: Ирина Богачева, 43 година и 85 дана Атина 2004. атлетика
 Највише медаља:1 Канатбек Бегалијев (1 ср), Ајдин Смагулов (1 бр) и Руслан Тјуменбајев (1 бр)
 Прва медаља: Ајдин Смагулов (2000.)
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: 64 (2008.)
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Киргистана

Киргистан на олимпијским играма